Pic de la Hage är en bergstopp i Spanien, på gränsen till Frankrike.   Den ligger i provinsen Província de Lleida och regionen Katalonien, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Toppen på Pic de la Hage är  meter över havet.

Terrängen runt Pic de la Hage är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Pic de la Hage. Runt Pic de la Hage är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vielha,  km sydost om Pic de la Hage. I omgivningarna runt Pic de la Hage växer i huvudsak blandskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Katalonien
Berg i Spanien 2000 meter över havet eller högre